

Personnalités 
 Robert Aske, un leader politique anglais du

Musique 
 Aske, un EP de Burzum sorti en 1993